Немецкая фамилия:
 Нес фон Эзенбек, Теодор Фридрих Людвиг (1787—1837) — немецкий ботаник и миколог.
 Нес фон Эзенбек, Христиан Готфрид Даниэль (1776—1858) — немецкий ботаник, врач, зоолог и философ.